Tunnel Flughafen steht für:
 Tunnel Flughafen (Dresden), Eisenbahntunnel am Flughafen Dresden, Sachsen, siehe Bahnstrecke Dresden-Klotzsche–Dresden Flughafen
 Tunnel Flughafen (Stuttgart), Eisenbahntunnel am Flughafen Stuttgart, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Flughafentunnel